Га́ррер () — німецьке прізвище.

Відомі носії 
 Гайнріх (Генріх) Гаррер — австрійський мандрівник, альпініст і письменник, обершарфюрер СС.
 Карл Гаррер — німецький журналіст і політик, один із засновників націонал-соціалістичного руху в Німеччині. 

Німецькі прізвища